«Безумная Грета»:

 Безумная Грета — бомбарда XIV века, находящаяся в Генте (Бельгия);
 Безумная Грета — картина Питера Брейгеля Старшего.

См. также 
 Грета Тунберг